Сезон 2006/2007 стал для Интера 91-м в Чемпионате Италии. После вылета Ювентуса из лиги "Интер" стал гегемоном в Италии. Клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. Также "Интеру" удалось дойти до финала Кубка Италии, но проиграл его Роме, прошлогоднему сопернику финала кубка. Сезон также омрачился смертью бывшего игрока и президента команды Джачинто Факкетти. Клуб в знак признания его заслуг изъял из обращения 3 номер.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:46.600.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:29.050.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:46.600.000

Общая прибыль:29.050.000

Разница:17.550.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки